Каталина има више значења:

 Каталина (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Каталина (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Каталина (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Каталина (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији
 Каталина, Алтамира (Баланкан),  насеље је у Мексику у савезној држави Табаско у општини Баланкан
 Каталина (Лас Вигас де Рамирез), насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Лас Вигас де Рамирез
 Каталина (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона